Хозяйка Медной горы (значения):

 Хозяйка Медной горы — персонаж многих сказов Павла Бажова.
 Хозяйка Медной горы — один из сказов Бажова (1936).
 Медной горы хозяйка — советский мультфильм (1975).